Clutch (englisch für ergreifen, packen, fest umklammern, Kupplung) steht für:

 Clutch (Band), eine amerikanische Stonerrock-Band
 Clutch (Handtasche), eine Damenhandtasche ohne Riemen
 Clutch, Teil der Hi-Hat beim Schlagzeug
 Clutch City, eine Gemeinde im Harris County (Texas), USA

Clutch ist der Familienname folgender Personen:
 Kenny Clutch († 2013), US-amerikanischer Rapper